Хашогги, Хашагджи — фамилия,  — ложкарь:

 Хашогги, Аднан (1935—2017) — саудовский бизнесмен, торговец оружием, один из богатейших людей мира в начале 1980-х.
 Хашогги, Джамаль (1958—2018) — саудовский журналист, обозреватель и писатель.
  (1889—1987) — саудовский врач турецкого происхождения, личный доктор короля Ибн-Сауда. Отец Аднана, Самиры Хашогги; дед Доди Аль-Файеда.

Примечания